, née le  à Kawaguchi au Japon, est une golfeuse professionnelle japonaise, auparavant catcheuse professionnelle sous le nom de .

Carrière de catcheuse 

Nakano entre au dojo de l' (AJW) en 1983 alors qu'elle n'a que 15 ans. Très rapidement, son habileté et sa férocité au combat la font remarquer. Sous le patronage de Dump Matsumoto (alors véritable terreur de la discipline), Keiko arbore des coupes de cheveux agressives, des tenues extravagantes et se construit un personnage de barbare incontrôlable sur les rings. À 18 ans, "Bull" Nakano remporte le titre par équipe de la WWWA World Heavyweight Championship avec son mentor. Les deux lutteuses font même une apparition remarquée à la WWF, aux États-Unis, en 1986.

La retraite de Dump Matsumoto permet à Bull Nakano de devenir la principale "méchante" du catch féminin japonais. Progressivement, la jeune lutteuse adopte le look qui va devenir sa marque de fabrique : tee-shirt de heavy metal déchiré et cheveux longs teints en bleu et maintenus à la verticale à grands coups de spray. À cette époque, Bull s'entraîne également avec une jeune catcheuse tout aussi féroce : Erika Shishido (la future Aja Kong). Lassée de végéter dans l'ombre de son aînée, cette dernière finit par rejoindre une autre écurie à la fin de l'année 1989...

La carrière de Bull Nakano prend une tout autre dimension lorsqu'elle conquiert le titre individuel de la WWWA en . Sa férocité et sa résilience lors des combats homériques qui l'opposent aux redoutables Aja Kong et Monster Ripper, ainsi que son look et son poids impressionnants (jusqu'à 118 kg), en font une véritable icône au Japon. Surnommée la "Reine bleue", la championne remporte tous les défis que lui imposent les promoteurs (combats en cage contre Aja Kong ou contre 3 adversaires, combat à 4 à l'issue duquel les vaincues sont tondues par les vainqueurs, combat contre la meilleure catcheuse mexicaine, etc.) : en près de 3 ans de règne, Bull Nakano ne concède qu'une seule défaite en solo, contre Akira Hokuto en .

Sa défaite contre Aja Kong le  met fin à l'un des plus longs règnes, mais aussi à l'une des plus grandes rivalités du catch féminin japonais : dans les instants qui suivent le combat, les deux femmes submergées par l'émotion révèlent leur respect mutuel et se réconcilient après 3 années d'affrontements sauvages sur les rings. Après cette date, Bull laisse le champ libre à son ex-rivale, abandonne son rôle de personnage agressif, mais continue à vaincre tous les adversaires qu'on lui impose (comme Shinobu Kandori, qu'elle affronte dans un combat dans lequel les deux adversaires se battent en étant reliées par une chaîne métallique attachée au poignet !).

En 1994, sa carrière rebondit lorsque Vince McMahon lui offre la possibilité de devenir la grande rivale d'Alundra Blayze, championne d'une division féminine de la WWF en train de renaître. D'abord présentée au public américain comme l'acolyte de Luna Vachon, la Japonaise remporte le titre le  à Tokyo, avant de le perdre le . Dans les semaines qui suivent, la WWF met immédiatement fin au contrat de Bull lorsque celle-ci est surprise en possession de cocaïne. Nakano rejoint alors la New Japan Pro Wrestling (ce qui lui permet de combattre devant 150 000 spectateurs lors d'une exhibition à Pyongyang), puis la WCW, avant de quitter les rings sans avoir annoncé sa retraite, pour autant.

Cette retraite a finalement lieu le  (le jour de son anniversaire) lors d'un show à Tokyo.

Vie personnelle 
Récemment mariée, elle possède un restaurant à Tokyo même. Elle a déménagé en Floride pour sa carrière de golfeuse au début des années 2000.

Caractéristiques au catch
Prises de finition
 Scorpion crosslock
Prises de signatures
 Diving somersault leg drop
 Guillotine Leg drop

Prises favorites
 Moonsault Press
Lariat
 German Suplex
 Flying Somersault Legdrop

Palmarès 
 All Japan Women's Pro-Wrestling
 AJW Championship (1 fois)
 AJW Junior Championship (1 fois)
 All Pacific Championship (1 fois)
 Championnat du Monde de la WWWA (1 fois)
 WWWA World Tag Team Championship (3 fois) avec Dump Matsumoto (1), Condor Saito (1) et Grizzly Iwamoto (1)
 Membre du AJW Hall of Fame (depuis 1998)
 Japan Grand Prix (1988)
 Consejo Mundial de Lucha Libre
 CMLL World Women's Championship (1 fois)
 Wrestling Observer Newsletter
 Membre du Wrestling Observer Hall of Fame (depuis 2001)
 World Wrestling Federation
 WWF Women's Championship (1 fois)

Carrière au golf 
Keiko Nakano commence une carrière de golfeuse en 1998.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en janvier 1968
Catcheuse japonaise
Naissance à Kawaguchi
Catcheuse de la World Championship Wrestling